Кошкентал () — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Административный центр Кошкентальского сельского округа. Код КАТО — 193247100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1110 человек (558 мужчин и 552 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 892 человека (458 мужчин и 434 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Аксуского района